Cattedrale di San Francesco d'Assisi a Civitavecchia (Italia)
 Cattedrale di San Francesco d'Assisi a El Aaiún (Sahara Occidentale)
 Cattedrale di San Francesco d'Assisi a Rodi (Grecia)
 Cattedrale di San Francesco d'Assisi a Santa Fe (Stati Uniti d'America)